Smallpipe é um termo genérico atribuído a diferentes modelos de gaitas-de-fole, geralmente de ar-frio, dentre as quais destacam-se:
 Smallpipe escocesa - nome genérico a vários instrumentos similares entre si, com cantadeira cilíndrica, tanto de ar-quente quanto ar-frio.
 Smallpipe nortumbriana - instrumento típico da Nortúmbria, Inglaterra.

Gaitas de foles
Desambiguação